De 400 meter wisselslag vrouwen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2011 vond plaats op 31 juli 2011, series en finale. Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit acht baantjes. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. Regerend wereldkampioene is Katinka Hosszú uit Hongarije.

Podium

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag series
  Uitslag finale

Vrouwen wissel 400